Владимир Иванович Лебедев (псевдоним Александров; 13 января 1885, Ростов-на-Дону — 30 марта 1956, Нью-Йорк) — эсер-боевик, лейтенант французской армии, помощник А. Ф. Керенского, управляющий Морским министерством (1917), член Военного штаба КОМУЧа, политэмигрант, писатель, редактор.

Биография

Ранние годы. 1905. Эмиграция. 1914 
Версии ранней биографии Владимира Лебедева рознятся: по одним данным он родился в грузинском Ахалцихе в 1884 году, по другим — в 1883 (или 1885) в Ростове-на-Дону. Владимир окончил Тифлисское пехотное училище, стал членом Партии социалистов-революционеров (ПСР): во время Революции 1905 года он входил в Военную организацию партии, участвовал в эсеровской деятельности в Севастополе. Был участником Русско-японской войны.

После 1908 года Лебедева находился за пределами Российской империи: был в эмиграции во Франции. Являлся одним из редакторов эсеровского журнала «За народ».

После начала Первой мировой войны Лебедев вступил добровольцем во французскую армию (Иностранный легион) — за боевые отличия он стал лейтенантом французской армии и воевал на Салоникском фронте в составе экспедиционных сил Антанты в Греции. Был военным корреспондентом ряда французских и русских газет.

1917. Помощник Керенского. КОМУЧ 
После Февральской революции Владимир Лебедев вернулся в Россию и поступил на государственную службу: с мая 1917 года он являлся помощником военного и морского министра А. Ф. Керенского, а в июле — августе того же года — управляющим морским министерством России.

После Октябрьского переворота и разгона Всероссийского Учредительного собрания (1918) Лебедев стал одним из организаторов Народной армии в Самаре. 19 июня 1918 года он был назначен членом Военного штаба КОМУЧа. Участвовал в боях против Красной армии, в частности, участвовал во взятии Казани, откуда захватил и вывез золотой запас Государственного банка.

Лебедев участвовал в Государственном совещании в Уфе, но уже в 1919 году повторно эмигрировал (по другой версии — был откомандирован во Владивосток и США) и перебрался в Париж, где стал соредактором журнала «Pour le Russie». С 1921 в он проживал в Праге, где был членом редколлегии журнала «Воля России» (1921—1932). Подолгу находился в Болгарии и Югославии.

Белград. Женева. Париж. США 
Затем Лебедев жил в Белграде, где стал организатором и директором журнала на сербохорватском языке «Руски архив» (1928—1939), а также одним из руководителей белградского Объединения земских и городских деятелей за границей (Российский земско-городской комитет, Земгор). В 1929 году Лебедев совершил нелегальную поездку в СССР.

Лебедев участвовал в работе Нансеновского офиса помощи беженцам в Женеве. В Париже он основал Societe Nouvelle d’Editions Franco-Slaves.

В начале 1930-х годов Лебедев снова жил в Париже, где участвовал в собраниях «Кочевья» и «Дней». В 1931 году он получил французское гражданство. В 1933 году участвовал в открытии в Париже Культурно-просветительного клуба «Труд», выступал с докладами на его собраниях, вошел в правление Оборонческого движения в Париже. Публиковался в газетах и журналах: «Paris soir», «Le Peuple juif», «Excelsior», «La Vie socialiste», «Vu et lu», «Journal des Nations» (орган Лиги Наций), «Политика» и «Руски архив» (Белград). Был одним из редакторов парижского сборника «Проблемы» (1934—1936).

В 1933 году Владимир Лебедев являлся членом парижской масонской ложи «Космос» № 288 в составе Великой ложи Франции. В 1936 году он вошёл в группу «Воля России» и тогда же переехал в США, где редактировал газету «Рассвет» (Чикаго), а также был сотрудником редакции газеты «Новое русское слово» (с 1938). Принял американское гражданство. В 1942 он стал основателем и бессменным председателем Общества приехавших из Европы.

Владимир Иванович Лебедев скончался 30 марта 1956 года в Нью-Йорке и был похоронен на Свято-Владимирском кладбище в Кэсвилле (штат Нью-Джерси).

Семья 

Жена (с 1908, Бельгия): баронесса Маргарита Николаевна (урожденная Спенглер; 1885—1958) — врач, член ПСР, близкая знакомая семьи георгиевского кавалера А. А. Гамбурцева и семьи поэтессы Марины Цветаевой.

Дочь: Ирина (род. 1916) — в замужестве Колль.

Произведения

Примечания

Литература 
 
 
 
 
Седых А. О книге «Памяти В. И. Лебедева» // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1958.— 2 ноября (№ 16663).— С. 8.
Троцкий И. Вечер памяти В. И. Лебедева // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1957.— 4 апреля (№ 15986).— С. 3.
Слоним М. В. И. Лебедев // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1956.— 4 апреля (№ 15621).— С. 2. 
К кончине В. И. Лебедева // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1956.— 1 апреля (№ 15618).— С. 1: портр.
Слоним М. Памяти В. И. Лебедева // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1956.— 1 апреля (№ 15618).— С. 3. 

Эсеры
Масоны ВЛФ
Персоналии:Народная армия КОМУЧа
Русские эмигранты первой волны во Франции
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Русские эмигранты первой волны в США
Мемуаристы русского зарубежья
Участники Первой мировой войны (Россия)
Солдаты Французского Иностранного легиона
Члены КОМУЧа
Похороненные на Свято-Владимирском кладбище